De scratch is een van de onderdelen die op het programma staan van de Wereldkampioenschappen baanwielrennen, het stond voor het eerst op het programma in 2002. De mannen rijden 15 kilometer en de vrouwen 10 kilometer.

Medaillewinnaars

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Mannen

Vrouwen 

(Bijgewerkt t/m WK 2022)

Wereldkampioenen scratch
Lijsten Scratch